Geray ist der Familienname folgender Personen:

 Steven Geray (1904–1973; eigentlich Istvàn Gyergyay), US-amerikanischer Filmschauspieler

Geray (auch Giray oder Girey) war außerdem der Name der Herrscherdynastie des Krimkhanats – siehe Liste der Krim-Khane

Siehe auch:
 Giray